Денотация означава:
 Денотация (лингвистика) - В логиката, лингвистиката и семиотиката денотацията на дума или фраза е част от тяхното значение, все пак значението на думите варира според контекста:
 В граматиката и литературната теория буквалното значение или „речниковото значение“ на термин, лишен от емоции, отношение и „украса“.
 В семиотиката това е повърхностното или буквалното значение на означаващото. Виж денотация (семиотика).
 В логиката, формалната семантика и в някои части на лингвистиката е екстенсионал на даден термин.
 В компютърните науки, денотационната семантика контрастира на операционната семантика.
 В терминологията на медийните науки денотацията е пример за първо ниво на анализ: какво аудиторията може да види на една страница. Денотация често се отнася до нещо буквално и избягва да е метафора. Тук обикновено се допълва от конотацията, която е втора степен на анализ.